Der rote Schal ist der Titel von:

 Der rote Schal (Collins), Kriminalroman von Wilkie Collins (Originaltitel: Armandale)
 Der rote Schal (Bonnefoy), autobiografische Erzählung von Yves Bonnefoy (Originaltitel: L'Écharpe rouge)
 Der rote Schal (1973), Verfilmung des Wilkie-Collins-Romans